O Fiat CR.42 Falco ("Falcão") foi um caça biplano que serviu principalmente a Regia Aeronautica Italiana (Real Força Aérea Italiana) durante a Segunda Guerra Mundial. Esta aeronave foi produzida pela Fiat, com base no anterior CR.32, e entrou em serviço em diversas forças aéreas, nomeadamente a da Bélgica, Suécia e Hungria. Com mais de 1 800 exemplares construídos, foi a aeronave italiana mais produzida a participar na Segunda Guerra Mundial. O CR.42 Falco foi o último caça biplano a ser construído pela Fiat, representando a classe dos biplanos ao nível mais avançado. A sua asa inferior, que era ligeiramente mais curta que a asa de cima, fazia com que o avião se torna-se mais resistente e muito mais manobrável, inovação alvo de elogios por parte de muitos pilotos.

A RAF andou sempre de olhos postos neste biplano devido à sua excelente facilidade de manobras, chegando a declarar que "este avião era de uma força excepcional", embora tivesse poucas chances de vitória contra aviões monoplanos mais rápidos e com melhor armamento. A sua melhor performance foi às mãos da Força Aérea Húngara, na Frente Oriental, onde alcançaram o feito de perder um único avião para cada 12 russos que abatiam. Participou na Guerra Civil Espanhola e na Segunda Guerra Mundial, e foi usado pela Força Aérea Espanhola até 1948, até ser relegado a função de treinamento.

Variantes

 CR.42
 CR.42 Egeo
 CR.42AS
 CR.42B (também conhecido como CR.42DB)
 CR.42bis
 CR.42CN
 CR.42ter
 ICR.42
 CR.42LW
 CR.42 "Bombe Alari"
 CR.42 (biposto)
 CR.42DB

Ver Também
Fiat CR.20 – Fiat CR.30 – Fiat CR.32 – Fiat CR.42
Desenvolvimento relacionado
 Fiat CR.32
Aeronave de comparável missão, configuração e era
Avia B-534
Gloster Gladiator
Gloster Gauntlet
Polikarpov I-153
Outros
 Regia Aeronautica Italiana

Bibliografia
 Sgarlato, Nico. Fiat CR.42 (em italiano). Parma, Italy: Delta Editrice, 2005.
 Haining, Peter. The Chianti Raiders: The Extraordinary Story Of The Italian Air Force in The Battle Of Britain. London: Robson Books, 2005. ISBN 1-86105-829-2.
 Avions militaires 1919-1939 - Profils et Histoire (em francês). Paris: Hachette, Connaissance de l'histoire, 1979.
 Wheeler, Barry C. The Hamlyn Guide to Military Aircraft Markings. London: Chancellor Press, 1992. ISBN 1-85152-582-3.
 Skulski, Przemysław. Fiat CR.42 Falco. Redbourn, UK: Mushroom Model Publications, 2007. ISBN 83-89450-34-8.

CR.42
Aviões produzidos na Itália
Aviões militares de caça
Aviões da Segunda Guerra Mundial

Aviões monomotor